Johann Friedrich Bachoff von Echt er navnet på flere personer:

 Johann Friedrich Bachoff von Echt (kansler) (1643-1726) – tysk gehejmeråd og kansler
 Johann Friedrich Bachoff von Echt (diplomat) (1710-1781) – dansk diplomat og gehejmekonferensråd, søn af den foregående